Spray – contenitore contenente liquido
 Spray – città dell'Oregon, Stati Uniti d'America
 Spray – fiume dell'Alberta, Canada
 Spray – imbarcazione armata a sloop (successivamente a yawl) statunitense

Altri progetti